Velika nagrada Avstralije 1997 je bila prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1997. Odvijala se je 9. marca 1997.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 3
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Renault
| 1:29,369
| 
|-
! 2
| 4
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Renault
| 1:31,123
| +1,754
|-
! 3
| 2
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:31,472
| +2,103
|-
! 4
| 10
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:31,531
| +2,162
|-
! 5
| 6
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 1:31,881
| +2,512
|-
! 6
| 9
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:31,971
| +2,602
|-
! 7
| 16
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 1:32,287
| +2,918
|-
! 8
| 7
|  Jean Alesi
| Benetton-Renault
| 1:32,593
| +3,224
|-
! 9
| 14
|  Olivier Panis
| Prost-Mugen-Honda
| 1:32,842
| +3,473
|-
! 10
| 8
|  Gerhard Berger
| Benetton-Renault
| 1:32,870
| +3,501
|-
! 11
| 22
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 1:33,075
| +3,706
|-
! 12
| 11
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Peugeot
| 1:33,130
| +3,761
|-
! 13
| 17
|  Nicola Larini
| Sauber-Petronas
| 1:33,327
| +3,958
|-
! 14
| 12
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Peugeot
| 1:33,552
| +4,183
|-
! 15
| 20
|  Ukjo Katajama
| Minardi-Hart
| 1:33,798
| +4,429
|-
! 16
| 15
|  Šindži Nakano
| Prost-Mugen-Honda
| 1:33,989
| +4,620
|-
! 17
| 21
|  Jarno Trulli
| Minardi-Hart
| 1:34,120
| +4,751
|-
! 18
| 19
|  Mika Salo
| Tyrrell-Ford
| 1:34,229
| +4,860
|-
! 19
| 23
|  Jan Magnussen
| Stewart-Ford
| 1:34,623
| +5,254
|-
! 20
| 1
|  Damon Hill
| Arrows-Yamaha
| 1:34,806
| +5,437
|-
! 21
| 18
|  Jos Verstappen
| Tyrrell-Ford
| 1:34,943
| +5,574
|-
! 22
| 2
|  Pedro Diniz
| Arrows-Yamaha
| 1:35,972
| +6,603
|-
! DNQ
| 24
|  Vincenzo Sospiri
| Lola-Ford
| 1:40,972
| +11,603
|-
! DNQ
| 25
|  Ricardo Rosset
| Lola-Ford
| 1:42,086
| +12,717
|-
|}

Dirka 

|-
! 1
| 10
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 58
| 1:30:28,718
| 4
| 10
|-
! 2
| 5
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 58
| + 20,046 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 9
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 58
| + 22,177 s
| 6
| 4
|-
! 4
| 8
|  Gerhard Berger
| Benetton-Renault
| 58
| + 22,841 s
| 10
| 3
|-
! 5
| 14
|  Olivier Panis
| Prost-Mugen-Honda
| 58
| + 1:00,308
| 9
| 2
|-
! 6
| 17
|  Nicola Larini
| Sauber-Petronas
| 58
| + 1:36,040
| 13
| 1
|-
! 7
| 15
|  Šindži Nakano
| Prost-Mugen-Honda
| 56
| +2 kroga
| 16
|  
|-
! 8
| 4
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Renault
| 55
| Zavore
| 2
|  
|-
! 9
| 14
|  Jarno Trulli
| Minardi-Hart
| 55
| +3 krogi
| 17
|  
|-
! 10
| 2
|  Pedro Diniz
| Arrows-Yamaha
| 54
| +4 krogi
| 22
|  
|-
! Ods
| 22
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 49
| Motor
| 11
|  
|-
! Ods
| 19
|  Mika Salo
| Tyrrell-Ford
| 42
| Motor
| 18
|  
|-
! Ods
| 23
|  Jan Magnussen
| Stewart-Ford
| 36
| Vzmetenje
| 19
|  
|-
! Ods
| 7
|  Jean Alesi
| Benetton-Renault
| 34
| Brez goriva
| 8
|  
|-
! Ods
| 20
|  Ukjo Katajama
| Minardi-Hart
| 32
| El, sistem
| 15
|  
|-
! Ods
| 12
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Peugeot
| 14
| Zavrten
| 14
|  
|-
! Ods
| 18
|  Jos Verstappen
| Tyrrell-Ford
| 2
| Zavrten
| 21
|  
|-
! Ods
| 11
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Peugeot
| 1
| Menjalnik
| 12
|  
|-
! Ods
| 3
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Renault
| 0
| Trčenje
| 1
|  
|-
! Ods
| 6
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 0
| Trčenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 16
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 0
| Trčenje
| 7
|  
|-
! DNS
| 1
|  Damon Hill
| Arrows-Yamaha
| 0
| Pedal za plin
| 20
|  
|-
! DNQ
| 24
|  Vincenzo Sospiri
| Lola-Ford
| -
| Pravilo 107 %
| 23
|  
|-
! DNQ
| 25
|  Ricardo Rosset
| Lola-Ford
| -
| Pravilo 107 %
| 24
|  
|}

Formula 1 sezona 1997
1997